Финал Кубка Италии по футболу 2002 () − финальный матч розыгрыша Кубка Италии 2001/2002. Матч состоял из двух матчей между «Ювентусом» и «Пармой». Первый матч был сыгран в Турине 25 апреля 2002 года, а ответный — 10 мая. «Парма» выиграла трофей по правилу выездного гола с общим счётом 2:2. Это был третий финал между клубами: 1992 и 1995 годов. «Ювентус» играл в финале в 12-й раз, а «Парма» — в 5-м финале.

Путь к финалу

Отчёты о матчах

Первый матч 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Ответный матч 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Ссылки 
 Результаты турнира на RSSSF.com

2002
Матчи ФК «Ювентус»
Матчи ФК «Парма»
Футбол в Италии в 2002 году
Футбольные соревнования в Турине
Спортивные соревнования в Парме
События 25 апреля
События 10 мая
Апрель 2002 года
Май 2002 года